Babak je priimek več oseb:
 Nikolaj Pavlovič Babak, sovjetski general
 Ivan Iljič Babak, letalski as